Епи́скоп Амвро́сий (в миру Андре́й Ива́нович Сосно́вцев; 1868, село Балаково, Николаевский уезд, Самарская губерния — 9 января 1928, , Вязниковский уезд, Владимирская губерния) — единоверческий епископ Православной российской церкви, епископ Мстёрский, викарий Владимирской епархии. Второй по времени поставления единоверческий епископ.

Биография 
Родился в 1868 году в селе Балаково Самарской губернии. По сообщениям родственников, был незаконнорождённым сыном турецкой пленницы и русского офицера, а приёмным отцом стал зажиточный крестьянин-единоверец Иоанн Егорович Сосновцев. В 1886 году обвенчан с Марией Яковлевной Сосновцевой.

Окончил приходское училище. Рукоположён во иерея. Служил в единоверческих храмах, сначала в селе Балаково, затем в Бугуруслане Самарской губернии.

В 1912 году делегат Первого Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев) в Санкт-Петербурге.

К 1917 году стал настоятелем Казанской Богородицкого единоверческого храма в Самаре и благочинным единоверческого округа Самарской епархии.

В июле 1917 года делегатами Второго Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), проходившего в Нижнем Новгороде, избран членом Поместного собора 1917—1918 годов, участвовал в его 1-й сессии, член VII, IX, X отделов.

В 1918 году мстёрские единоверцы обратились к митрополиту Владимирскому Сергию (Страгородскому) с просьбой учредить в епархии Мстёрскую единоверческую кафедру. В качестве кандидата в епископы был предложен протоиерей Никольской единоверческой церкви в Петрограде Симеон Шлеёв. Митрополит Сергий благословил созвать съезд единоверцев Владимирской епархии для обсуждения в том числе и вопроса о создании единоверческого Мстёрского викариатства. Главой нового викариатства был выбран вдовый протоиерей Андрей Сосновцев, постриженный в иночество с именем Амвросий и в 1918 году хиротонисанный во епископа Мстёрского. Он стал 2-м единоверческим архиереем в РПЦ после Симона (Шлеёва). Епископ Амвросий жил в Мстёре, служил в деревянной Троицкой церкви и в каменном Никольском храме.

В 1926 году был арестован в слободе Мстёра и заключён во Владимирскую тюрьму, затем в московскую Бутырскую тюрьму. Приговорён к трём годам ссылки в Среднюю Азию, в 1926—1927 годах находился в Туркестане, а в 1927 году — в Соловецком лагере особого назначения.

В июне 1927 года участвовал в Третьем Всероссийском съезде православных старообрядцев (единоверцев), проходившем в Нижнем Новгороде. В том же году вновь арестован. Место заключения — Владимирская и Бутырская тюрьмы. Приговорён к трём годам ссылки в Среднюю Азию. Сослан в Туркестан. Вернулся во Мстёру больным.

Скончался 9 января 1928 года. Отпевание во Мстёре совершил его преемник по Мстёрской кафедре епископ Иов (Рогожин). Похоронен рядом с Никольской церковью посёлка Мстёра, у правого бокового крыльца.

Впоследствии памятник на могиле Амвросия был разрушен, сама могила затерялась, кованая ограда перенесена на чужую могилу, а на этом месте до недавнего времени были частные огороды. 4 августа 2012 года из храма Архангела Михаила в селе Михайловская Слобода Московской области во Мстёру был доставлен крест и ограда. Представители церковной общины Михайловской Слободы, возглавляемые клириком храма Архангела Михаила иереем Евгением Саранчой, восстановили могилу епископа Амвросия, установили ограду и крест, после чего иерей Евгений отслужил литию.

Семья 

 Жена — Мария Яковлевна Сосновцева (?—1921).
 Сын — Андрей Андреевич Сосновцев, учился на врача в Варшаве, возглавлял инфекционную больницу в Саратове.
 Сын — Александр Андреевич Сосновцев, рукоположён в сан диакона епископом Амвросием (Сосновцевым) в Христорождественской единоверческой церкви села Семёновка Гороховецкого уезда. Служил в городе Иваново, затем переехал в Мстёру. Работал на ювелирном заводе, был поражён в гражданских правах. Скончался в 1973 году.
 Дочь — Лидия Андреевна Сосновцева (в замужестве Цветкова). Вышла замуж на единоверческого священника Павла Александровича Цветкова.

Примечания

Литература 
 Васищев Ю. А. Епископ Мстёрский Амвросий // Маяк: Газ. Вязники, 1999. — № 14
 Юферев Я. Три поездки во Мстеру // Летопись. 2012 Летопись единоверческой жизни. — Сентябрь 2012. — С. 22—26.

Ссылки 
 Амвросий (Сосновцев Андрей Иванович) — епископ
 Амвросий (Сосновцев Андрей Иванович)
 Единоверие в слободе Мстёра Вязниковского уезда

Епископы Русской православной церкви
Деятели единоверия
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)